Нижнеи́вкино (Нижне-И́вкино) — посёлок городского типа в Кумёнском районе Кировской области, центр Нижнеивкинского городского поселения. Расположен в Нижнеивкинской курортной зоне, на реке Ивкине.

История 
Село Нижнеивкино было основано в 1683 году, к которому относится грамота архиепископа Ионы на построение храма «подле речки Ивкиной и речки Вонечки».

Статус посёлка городского типа был приобретён в 1970 году.

Население

Инфраструктура 
В посёлке располагается 7 крупных источников минеральных вод. Промышленно добывается лечебно-столовая минеральная вода из источника № 2К. Остальные источники используются в лечебных целях. Рядом с источниками расположены санатории «Нижне-Ивкино» и «Лесная Новь», детские оздоровительные лагеря, центр восстановления и лечения УМВД по Кировской области.

В посёлке расположены церковь Рождества Пресвятой Богородицы (вятское барокко конца XVIII века) и библиотека.

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кировской области
 ОКАТО

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Кумёнского района